Příjmení Gyllenhaal nosí více různých osobností:

 Jake Gyllenhaal – americký herec, syn Stephena, bratr Maggie
 Maggie Gyllenhaalová – americká herečka, dcera Stephena, sestra Jaka
 Stephen Gyllenhaal – americký filmový režisér, otec Jaka a Maggie

Švédská příjmení